Il singolare del torneo di tennis International Women's Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Helena Suková che ha battuto in finale Martina Navrátilová 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (finale)
 Chris Evert (semifinali)
 Helena Suková (Campionessa)
 Pam Shriver (semifinali)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Bettina Bunge (terzo turno)
 Lori McNeil (primo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan (terzo turno)

 Wendy Turnbull (primo turno)
 Raffaella Reggi-Concato (secondo turno)
 Robin White (terzo turno)
 Larisa Neiland (quarti di finale)
 Liz Smylie (terzo turno)
 Mary Joe Fernández (primo turno)
 Nathalie Tauziat (primo turno)
 Dianne Balestrat (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1987